Randal Oto’o (Libreville, 1994. május 23. –) gaboni labdarúgó, a portugál Braga B hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
NFT profil
Foradejogo statisztikák

1994-ben született személyek
Gaboni labdarúgók
A Leixões labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek